Оден има више значења:
 Оден (Мичиген)
 Оден (Арканзас)